Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Thames, d'après le nom anglais de la Tamise :
 le , un cinquième rang de 32 canons lancé en 1758. Il est capturé par les Français en 1793 et renommé Tamise, puis recapturé en 1796. Il est démoli en 1803 ;
 le , un cinquième rang de 32 canons lancé en 1805 et démoli en 1816 ;
 le , un navire ravitailleur construit en 1805 ;
 le , une bombarde lancée en 1814 ;
 le , un cinquième rang de 46 canons lancé en 1823 converti en ponton en 1841 ;
 le , un croiseur protégé lancé en 1885 ;
 le , un sous-marin de  lancé en 1932 et coulé par une mine en 1940 ;
 le , un remorqueur en service durant la Seconde Guerre mondiale ;
 HMS Thames est aussi le nom de plusieurs navires ravitailleurs de la Royal Naval Reserve depuis 1949.

Voir aussi 
 

Thames